Туи́м — станция Абаканского региона Красноярской железной дороги на линии Ачинск I — Тигей. 

Расположена в 4 км к северу от села Туим Ширинского района Республики Хакасия.

История 
Станция Туим Ачинско-Минусинской железной дороги основана в 1916 году.

Дальнее следование по станции

Примечания 

Станции Абаканского региона Красноярской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Хакасии